Charlotte's Web kan syfta på;

 Charlotte's Web – en bok av E. B. White, se Fantastiska Wilbur
 Charlotte's Web – en amerikansk animerad film från 1973 baserad på boken, se Fantastiska Wilbur (film)
 Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure – en uppföljare till 1973 års film, se Fantastiska Wilbur 2
 Charlotte's Web – en tysk-amerikansk delvis datoranimerad filmkomedi från 2006 baserad på boken, se Min vän Charlotte (film, 2006)